Корнеенко — фамилия:
 Корнеенко, Виктор Николаевич — советский и белорусский политик и общественный деятель.
 Корнеенко, Леонид Леонидович — белорусский лыжный гонщик.

См. также 
 Корниенко